Алава (Kallana, Leealowa) — вымирающий местный австралийский язык, на котором говорит народ алава, живущий около реки Ропер на полуострове Арнем в австралийской Северной территории.

Фонология

Согласные 
В языке алава существует типическая инвентаризация согласных для местного австралийского языка с пятью контрастивными местами артикуляции, несколько боковых согласных, и неголосовой контраст среди гортанных смычек.

Заметка: для альвео-палатальных согласных не существует стандартных символов МФА.

Гласные 
Система гласных в алава составляет 4 гласные фонемы: высокий переднеязычный гласный /i/, высокий заднеязычный гласный /u/, средний переднеязычный гласный /e/ и нижний центральный гласный /a/.

В этом языке не существует огубленных или длинных контрастов.

Примечания

Ссылки 
 Алава на Ethnologue

Австралийские языки